Лови — имя собственное; распространено в виде фамилий.* Лови, Алекс (1913—1992) — американский аниматор.
 Лови, Александр Абрамович (1921—2009) — советский военнослужащий, полковник, эксперт по стрелковому оружию, профессор Академии военных наук.
 Лови, Жюль (1913—1960) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик. Примечания